Este término puede referirse a cualquiera de las siguientes ciudades:

 Mérida, capital de Extremadura en España.
 Mérida, capital de estado de Yucatán, en México.
 Mérida, ciudad del estado de Mérida en Venezuela.